Miejscowości
 Calvi (Francja)
 Calvi (Włochy)
Osoby o nazwisku Calvi
 Alessandro Calvi
 Anna Calvi
 Antonio Calvi
 Guido Calvi